Nomi e cognomi – film di Sebastiano Rizzo del 2015
 Nomi e cognomi – album di Francesco Baccini del 1992